Le nom Callen peut faire référence à :

Toponyme 
 Callen, commune du sud-ouest de la France, dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine).

Patronyme 
 Bryan Callen, né en 1967, acteur et scénariste américain ;
 Herbert Callen, 1919-1993, physicien américain renommé pour ses travaux en thermodynamique.

Prénom 
 Callen Radcliffe Tjader Jr, nom de naissance de Cal Tjader, 1925-1982, musicien de latin jazz américain.

Homonymie de patronyme